Remotti ist der Familienname folgender Personen:

 Francesco Remotti (* 1943), italienischer Anthropologe
 Remo Remotti (1924–2015), italienischer Schauspieler, Drehbuchautor und Künstler